

Patronyme 

 Artur Jędrzejczyk (1987-), footballeur polonais ;
 Joanna Jędrzejczyk (1987-), pratiquante polonaise d'arts martiaux mixtes .

Patronyme polonais